

Войновце — село в гміні Кузьниця Сокульського повіту Підляського воєводства
 Войновце — село в гміні Шудзялово Сокульського повіту Підляського воєводства